FAN (rede neural), rede neural aplicada a reconhecimento de padrões
Redução de fator antinuclear
Fans (canção) - de Kings of Leon

Cinema
 The Fan (1949), filme com Martita Hunt e dirigido por Otto Preminger
The Fan (1981), filme com Lauren Bacall e Michael Biehn
Der Fan (1982), filme com Désirée Nosbusch e Bodo Steiger
The Fan (1996), filme com Robert De Niro e Wesley Snipes

Televisão
La Fan, telenovela mexicana de 2017 

Desambiguações de siglas
Desambiguações de cinema